Les places Bir-Hakeim sont des espaces publics que l'on retrouve dans plusieurs villes françaises :

 Place Bir-Hakeim (Bordeaux)
 Place Bir-Hakeim (Grenoble)
 Place Bir-Hakeim (Lyon)